«Зовите меня Кэт» () — американский ситком, основанный на британском шоу «Миранда». Главную роль в сериале исполняет Маим Бялик.

Сюжет 
39-летняя одиночка Кэт решила стать счастливой. Родители откладывали деньги на ее будущую свадьбу, но Кэт потратила их на открытие котокафе. Довольно скоро выясняется, что по соседству работает старый приятель Кэт, в которого она влюблена со студенческих лет.

В ролях

Основной состав 
 Маим Бялик — Кэт
 Свуси Кёрц — Шейла
 Лесли Джордан — Фил
 Кайла Прэтт — Рэнди
 Джулиан Гант — Картер
 Шайенн Джексон — Макс

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2022)

Производство

Разработка 
10 мая 2021 года телеканал FOX продлил телесериал на второй сезон. Премьера второго сезона состоится на телеканале FOX 9 января 2022 года.

Съемки

Кастинг

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Программы телеканала Fox
Телесериалы Fox Television Studios